Nada es para siempre puede referirse a:

Televisión 
 Nada es para siempre, serie de televisión española emitida entre 1999 y 2000 en Antena 3.

Música 
 Nada es para siempre, canción del músico argentino Fito Páez.
 Nada es para siempre, canción del cantautor puertorriqueño-estadounidense Luis Fonsi.
 Nada es para siempre, canción del músico chileno Jorge González.
 Nada es para siempre, álbum en vivo del músico chileno Jorge González.